Cinematografo – l'arte e l'industria cinematografica.
Cinematografo – macchine da presa.
Rivista del cinematografo – periodico d'informazione cinematografica italiano.
Cinematografo – programma televisivo di Rai 1.
Cinematografo – rivista quindicinale fondata e diretta da Alessandro Blasetti (1927-1931)
Cinematografo – album di Mario Merola del 2010